Гауптвахта:

 Гауптвахта — специальное здание с помещениями для содержания арестованных военнослужащих вооружённых сил своей страны.
 Гауптвахта — памятник архитектуры эпохи позднего классицизма (ампира) в Костроме.
 Гауптвахта — девятнадцатая серия третьего сезона американского телесериала «Остаться в живых».
 Гауптвахта — центральная площадь Франкфурта-на-Майне.